Reinshof ist eine deutsche Ortsbezeichnung:
 Klostergut Reinshof, Ortsteil der Gemeinde Friedland, Landkreis Göttingen, Niedersachsen
 Reinshof, Ort im Kreis Neidenburg, Ostpreußen, seit 1945: Dąbrowa (Dąbrówno) im Powiat Ostródzki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Kiesteich Reinshof, früherer Name des Rosdorfer Baggersees, Landkreis Göttingen, Niedersachsen
Siehe auch:
 Rheinshof